

Persone 
 Carmelo Pipitone – cantante italiano
 Denise Pipitone – bambina italiana scomparsa nel 2004
 Giuseppe Pipitone Federico – scrittore e giornalista italiano
 Giuseppina Pipitone, nota come Laura – cantante italiana
 Rosalia Pipitone – calciatrice italiana
 Vincenzo Pipitone – docente, giornalista, politico e avvocato italiano

Pagine correlate 
 Pitone
 Strage di via Pipitone